Людмила Никитична Проколиенко (—) — советский украинский учёный-, специалист в области возрастной и педагогической психологии, член-корреспондент АПН СССР (1985).

Биография 
Родилась 

В 1951 году — окончила филологический факультет Киевского педагогического института имени А. М. Горького, в 1954 году — аспирантуру по психологии.

С 1955 по 1965 годы — работала в НИИ психологии Министерства просвещения УССР (сейчас — Институт психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины), с 1963 года — заведовала лабораторией программированного обучения, с 1983 по 1989 годы — директор.

С 1965 года — преподаватель Киевского педагогического института, проректор по научной работе.

В 1976 году — защитила докторскую диссертацию, тема: «Психология усвоения грамматических знаний учащимися среднего школьного возраста».

С 1983 по 1989 годы — НИИ психологии Министерства просвещения УССР.

В 1985 году — избрана членом-корреспондентом АПН СССР от Отделения психологии и возрастной физиологии.

Людмила Никитична Проколиенко умерла , похоронена на Зверинецком кладбище Киева.

Научная деятельность 
Сфера научных интересов: возрастная и педагогическая психология, история психологии в Украинской ССР, преподавание психологии в высшей школе.

Вела исследования в области возрастной и педагогической психологии, в том числе психологическим аспектам программирования, алгоритмизации и компьютеризации обучения, формированию нравственных качеств в рамках школьного и семейного воспитания.

Автор монографий: «Психология усвоения грамматических знаний подростками», 1973; «Формирование любознательности у детей дошкольного возраста», 1979.

Под её руководством создан ряд учебных пособий, подготовлен (впервые на Украине) учебник «Педагогическая психология», изданы «Избранные труды Г. С. Костюка» на русском и украинском языках.

Была председателем украинского отделения Общества психологов СССР, членом редколлегии журналов «Вопросы психологии», «Радянська школа», «Радянска жiнка».

Ссылки 
 
 

Выпускники Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова
Преподаватели Киевского педагогического университета им. М.П. Драгоманова
Похороненные на Зверинецком кладбище